Wicehrabiowie Chaplin 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1916–1923: Henry Chaplin, 1. wicehrabia Chaplin
 1923–1949: Eric Chaplin, 2. wicehrabia Chaplin
 1949–1981: Anthony Chaplin, 3. wicehrabia Chaplin

Linki zewnętrzne 
 

Chaplin